Clausocalanidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Giesbrecht 1893. Clausocalanidae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Clausocalanidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Clausocalanidae